Cet article recense les lieux patrimoniaux du  à Saint-Jean inscrit au répertoire des lieux patrimoniaux du Canada, qu'ils soient de niveau provincial, fédéral ou municipal.

Pour le reste de la ville de Saint-Jean voir liste des lieux patrimoniaux de Saint-Jean.

Liste

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Saint-Jean

Liens externes 

 Lieux patrimoniaux du Canada
 Répertoire des lieux patrimoniaux du Nouveau-Brunswick
 

Trinity Royal
Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)